Шарић је јужнословенско презиме које се углавном носи у Босни и Херцеговини, Србији и Хрватској. Неки од значајних Шарића јесу:
 Данијел Шарић, катарски рукометни голман српског порекла
 Дарио Шарић, хрватски кошаркаш
 Дарко Шарић, криминалац
 Драгана Шарић, српска певачица
 Иван Шарић, босанскохерцеговачки католички свештеник хрватског порекла и надбискуп врхбосански
 Игор Шарић, српски фудбалер
 Крунослав Шарић, хрватски и босанскохерцеговачки глумац
 Предраг Шарић, бивши југословенски и хрватски кошаркаш
 Сандра Шарић, хрватска теквондисткиња
 Цвијан Шарић, далматински харамбаша српског етницитета

Презимена